Ломоносовский институт — научные и образовательные институты в СССР, названные в честь академика М. В. Ломоносова.

Могут означать:
 Ломоносовский институт — Институт геохимии, минералогии и кристаллографии им. М. В. Ломоносова АН СССР.
 Ломоносовский институт — Московский механико-электротехнический институт им. М. В. Ломоносова

См. также 
 Ломоносовский университет — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.